Tatsuya Kimura (木村達也) es un personaje ficticio del anime y manga hajime no ippo, es el boxeador junior ligero del Gimnasio de Boxeo Kamogawa y ocupa el 7.º lugar en la JBC.

Acerca de Kimura 
Kimura es un boxeador inteligente que estudia a sus oponentes y tiene un buen ojo de boxeador. Es el mejor amigo de Masaru Aoki y se conocen desde su época de estudiantes, pero Kimura es diferente de Aoki ya que éste esta lo suficientemente capacitado para ganarse la vida como boxeador, También tiende a hablar más educadamente y, a menudo, en sentido estricto para evitar las bromas de Takamura. Él tiende a ser menos duro con Ippo que los demás y más dispuesto a ayudar en su formación, aunque todavía se burla de él de vez en cuando. La patética vida amorosa de Kimura y su constante falta de una novia es una broma recurrente en la serie. Todavía vive con sus padres y les ayuda a llevar la florería familiar. Al igual que Aoki, es también altamente calificado en el béisbol, particularmente como bateador. Pero como ellos se convirtieron en delincuentes, perdieron interés en el deporte y la abandonaron.

Campeon de peso ligero Jr. (spoiler 2023)

Luchas 
Resultado - Oponente -	Tipe -	Tiempo.

Loss -	Sim Rex -	Decision -	5(10)

Win -	Michael Gehon -	KO -	5(10)

Draw - 	Eleki Battery -	Decision -	10(10), 3:00

Draw -	Eleki Battery -	Decision -	10(10), 3:00

Win -	Arman Algeria -	Decision -	10(10), 3:00

Loss -	Mashiba Ryou - 	KO -	9(10), 2:30

Win -	Nefma Ozca -	KO -	5(10), 1:25

Win -	Porn Morocotte -	KO -	10	19-

Loss -	Ryuuzaki Takeshi -	Decision -	11(10), 3:00

Win -	Nishimura Hiroshi -	Decision -	10(10), 3:00

Win -	Kanzaki Shinji -	Decision -	10(10), 3:00

Win -	Hotta Junichi -	KO

Enlaces externos 
 en Internet Mobie Data base Tatsuya Kimura

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga